Дунский язык, или кам (Dong, Gam, Kam, Tung Chia) — язык народа дун. Сайт Ethnologue представляет два диалекта дун как отдельных, но близкородственных языка с кодами doc и kmc.

Диалекты 
Язык дун делится на два диалекта: — севернокамский и южнокамский (Янг и Эдмондсон, 2008). Севернокамский больше подвергся китайскому влияния, и не имеет различия в долготе гласных, в то время как южнокамский более консервативен.

Южнокамский 
 Первый диалектный ареал: Жунцзян Чжанлу (榕江县章鲁村), Липин Хунчжоу (黎平县洪州镇), Цзиньпин Цимэн (锦屏县启蒙镇) в Гуйчжоу; Тундао (通道县) в Хунани; Луншэн (龙胜县) и Саньцзян Дудун (三江侗族自治县独峒乡) в Гуанси-Чжуанском автономном районе.
 Второй диалектный ареал: Липин Шуйкоу (黎平县水口镇), Цунцзян Гуаньдун (从江县贯洞镇), Жунцзян Пинцзян (榕江县平江乡) в Гуйчжоу; Саньцзян Хэли (三江侗族自治县和里村) в Гуанси-Чжуанском автономном районе.
 Третий диалектный ареал: Чжэньюань Баоцзин (镇远县报京乡) в Гуйчжоу.
 Четвёртый диалектный ареал: Жуншуй (融水苗族自治县) в Гуанси-Чжуанском автономном районе.

Севернокамский 
 Первый диалектный ареал: Тяньчжу Шидун (天柱县石洞镇), Саньсуй Куаньчан (三穗县款场), Цзяньхэ Сяогуан (剑河县小广侗寨) в Гуйчжоу.
 Второй диалектный ареал: Тяньчжу Чжуси (天柱县注溪乡) в Гуйчжоу.
 Третий диалектный ареал: Цзиньпин Датун (锦屏县大同乡) в Гуйчжоу.

В уезде Кунцзян дун состоит из трёх диалектов: цзюдун 九洞 (близок чэцзянскому дунскому 车江), людун 六洞 (похож на липинскому дунскому 黎平), и диалект, на котором говорят в Сишане (西山), Бинмэе (丙梅), и Гуаньдуне (贯洞) (близок саньцзянскому дунскому 三江).

В уезде Суйнин на дунском говорят в Ляньфэне (联丰) (включая Долун 多龙村), Хуансанпине (黄桑坪), Лэаньпу (乐安铺), и в других близлежащих местах. В уездеЧэнбу в Хунани на дунском говорят в Яньчжае (岩寨), Чанъаньине (长安营), и Цзянтусы (江头司).

На дунском также говорят во вьетнамской деревне Донг-Мок (провинция Туенкуанг) на севере Вьетнама, где насчитывается около 35 человек народа кам. Кам мигрировали в деревню Донг-Мок из Китая около 150 лет назад. Язык кам в Донг-Мок близок к языку Липин Шуйкоу на юго-востоке Гуйчжоу в Китае.

В Китае существует 6 дунских автономных уездов (侗族自治县).
 Саньцзян-Дунский автономный уезд (Гуанси-Чжуанский автономный район)
 Синьхуан-Дунский автономный уезд (Хунань)
 Цзинчжоу-Мяо-Дунский автономный уезд (Хунань)
 Чжицзян-Дунский автономный уезд (Хунань)
 Тундао-Дунский автономный уезд (Хунань)
 Юйпин-Дунский автономный уезд (Гуйчжоу)

Цао-мяо 
Цао-мяо — разновидность дунского (кам) языка, согласно Ши Линю (2012). Диалекты включают в себя люши-мяо («шестьдесят мяо»), 六十苗, сыши-мяо («сорок мяо») 四十苗, и эрши-мяо («двадцать мяо») 二十苗 (также известен как «цветочный мяо» 花苗). «Цветочный мяо» 花苗 не признают себя цао-мяо 草苗, хотя они говорят на одном языке.

Сыши-мяо является разговорным в следующих волостях:
 Уезд Липин: Шуйкоу 水口镇 (включая Цифань 起凡村), Чжаосин 肇兴乡, Юнцун 永从乡.
 Уезд Жунцзян: Лосян 洛香镇.

Ниже представлены языки и территории их распространения согласно Ши Линю (2012):
 Люши-мяо 六十苗: Цифань 起凡 (в Липине), Дагаопин 大高坪 (в Тундао), Гаоюй 高宇 (в Саньцзяне)
 Сыши-мяо 四十苗: Танхуа 堂华 (в Тундао)
 Эрши-мяо 二十苗: Кэньси 肯溪 (в Тундао)
 Южнодунский: Лунчэн 陇城 (в Тундао), Чэнъян 程阳 (в Саньцзяне)
 Севернодунский: Сюдун 秀洞 (в Цзиньпине), Саньмэньтан 三门塘 (в Тяньчжу).

Этнические группы цао-мяо также живут в следующих городках:
 Саньцзян-Дунский автономный уезд (Гуанси-Чжуанский автономный район)
 Тунлэ 同乐乡
 Бацзян 八江乡
 Лянкоу 良口乡
 Янси 洋溪乡
 Дудун 独峒乡
 Линьси 林溪乡
 Уезд Липин (Гуйчжоу)
 Шуйкоу 水口镇
 Чжаосин 肇兴乡
 Хунчжоу 洪洲镇
 Лунъэ 龙额乡
 Дэшунь 德顺乡
 Шуньхуа 顺化乡
 Дипин 地坪乡
 Лэйдун 雷洞乡
 Тундао-Дунский автономный уез (Хунань)
 Дагаопин 大高坪
 Ятуньбао 牙屯堡
 Дупо 独坡乡

«Цветочные мяо» живут в Лосяне 洛香镇 (уезд Цунцзян); Вочуне 锅冲乡 и Гаодапине 大高坪 (уездТундао); Дэшуне 德顺乡 (уезд Липин). В уезде Липин они также известны как «цветочно-одетые мяо» (花衣苗). Согласно Ши Линю (2012), на «цветочныом мяо» 花苗 (эрши-мяо 二十苗) говорят в следующих волостях:
 Уезд Липин: Дэшунь 德顺乡
 Уезд Тундао: Гочун 锅冲乡, Дагаопин 大高坪乡, Боян 播阳乡, Сяньси 县溪镇 (включая Кэньси 肯溪村)
 Уезд Цзиньчжоу: Синьчан 新厂镇

Фонология

Инициали 
В дун существуют 32 слого-начальных согласных, семь из которых (tʃ-, tʃʰ-, ʃ-, ɻ-, f-, ts-, tsʰ-) используются только в недавних заимствованиях из китайского языка.

Финали 
В дун существуют 64 финали, 14 из которых используются в заимствованных словах из китайского языка и не перечислены в таблице ниже.

Фонетическое значение гласного в конце пишется как -ab, -ad, -ag — [ɐ] в слогах, когда есть тоны -l, -p, -c (см. таблицу ниже); в слогах с тонами -s, -t, -x это произносится как [a]. Фонетическое значение гласного в конце пишется как -eb, -ed, -eg — [ə], когда в слогах есть тоны -l, -p, -c; в слогах с тонами -s, -t, -x это произносится как [e].

Тоны 
Дунский — тональный язык. Открытые слоги могут иметь один из 9 различных тонов (так называемые входящие тоны), так что традиционный подход насчитывает 15 тонов. Как и в письменности мяо, орфографически тона обозначаются согласными буквами в конце каждого слога.

Письменность 
До 1958 года у дунов не было своей собственной письменности, и они использовали китайские иероглифы. Затем была создана латинизированная письменность на основе южного диалекта и фонетики жунцзянского говора.

Инициали:

Финали:

Тона обозначаются буквами l, p, c, s, t, x, v, k, h.

Примечания

Ссылки 
 Цао-мяо
 Северный дунский
 Южный дунский

Языки Китая
Тай-кадайские языки